Мемориальный комплекс «Прорыв» — мемориальный комплекс, посвящённый героическому прорыву в ночь на 5 мая 1944 года партизанскими бригадами Полоцко-Лепельского партизанского соединения блокады, осуществлявшейся оккупационными немецко-фашистскими войсками в ходе проведения карательной антипартизанской операции «Весенний праздник».

Мемориальный комплекс располагается в Ушачском районе Витебской области Белоруссии в семи километрах северо-западнее городского посёлка Ушачи у деревни Новое Село.
Комплекс торжественно открыт накануне 3 июля 1974 года, Дня празднования 30-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

История 
Мемориальный комплекс «Прорыв» размещён на местности, где 16-ти партизанским бригадам Полоцко-Лепельского партизанского соединения под общим командованием Героя Советского Союза Лобанка В. Е. с тяжелейшими потерями удалось прорвать окружение немецко-фашистских войск, сохранив управляемость и способность к сопротивлению, после чего партизанские бригады продолжили сражаться с захватчиками до соединения в июне 1944 года с частями Красной Армии.

В образовавшийся прорыв вместе с партизанами вышло из окружения более 15 тысяч мирных жителей, избежав карательных действий оккупантов.

Описание комплекса 
От входа в мемориал ведёт вымощенная камнем дорога — это часть пути, направление, по которому прорывались партизаны в ночь на 5 мая 1944 года:

В начале дороги на мраморном подиуме расположена бронзовая рельефная плита в виде карты с объёмной схемой обороняющихся бригад Полоцко-Лепельской партизанской зоны с центром в Ушачах по состоянию на 11 апреля 1944 года, начало оккупационными немецко-фашистскими войсками карательной операции «Весенний праздник», и надписью на символическом бронзовом многократно увеличенном снарядном осколке (см. фотоописание):
«Партизанские соединения Полоцко-Лепельской зоны после длительных ожесточенных сражений с фашистскими карателями в мае 1944 года у деревень Плино и Паперино совершили легендарный прорыв вражеской блокады. Их было 17185 против 60 тысяч. Мужество народа победило. Смерть стала бессмертием».

На входе к верхней площадке комплекса возвышается в виде стены протяжённая каменная глыба (изображает блокирующие партизан многочисленные и сильно вооруженные немецко-фашистские войска), но расколотая на две части (проломленная) — этим символизируется прорыв партизанами блокадного плотного фашистского «кольца» окружения, установленного с целью полного уничтожения партизан в ходе масштабной карательной операции с задействованием кратно превышающей живой силы и при подавляющем преимуществе в технике и вооружениях.На боковых каменных стенах, ведущих к пролому, закреплены бронзовые таблички с наименованием всех 16-ти партизанских бригад, устремившихся здесь в 1944 году на прорыв из окружения:

За проломом установлена монументальная бронзовая скульптура партизана с автоматом в руке, в последнем броске героически проломившего вражескую «стену» окружения (см. фотоописание).

На верхней площадке комплекса «Площади Памяти» по правую руку от величественной фигуры партизана полукружием располагаются 33 мемориальные плиты, на которых нанесены установленные имена 1450 партизан, погибших во время блокады и героического прорыва:

Скорбным местом «Площади Памяти» является мемориальное братское захоронение более 450 партизан, погибших непосредственно при прорыве.Рядом с захоронением расположена композиция «Последний привал», состоящая из трёх поставленных в «пирамиду» вылитых в бронзе винтовок, венчаемых лентой, на которой отлита надпись (см. фотоописание):
«Они пали в борьбе с врагом, выполнив свой священный долг перед Советской Родиной и историей».

На возвышенности в соответствии с количеством сражавшихся с врагом партизанских бригад посажены 16 дубов, которые символизируют величие духа и стойкость советских (белорусских) партизан.

На территории мемориального комплекса для ознакомления с бытом и атрибутами военного времени расположена воспроизведённая «партизанская» деревня, с примерами строившихся тогда землянок, служивших для различных целей, и других строений (см. фотоописание ).На площадке у входа в мемориал организовываются выставки военной техники и вооружения (см. фотоописание).

Мемориальный комплекс «Прорыв» является одним из самых значительных произведений монументального искусства Республики Беларусь.В настоящее время поездка на мемориальный комплекс «Прорыв» включается в состав многих познавательных маршрутов для тех туристов, кого привлекает туризм и отдых в Беларуси.

Авторы 
Авторами комплекса являются известные белорусские монументалисты:

 скульптор — народный художник БССР лауреат Государственной премии БССР А. А. Аникейчик;
 архитекторы — лауреат Ленинской премии Ю. М. Градов, лауреат Ленинской премии Л. М. Левин.

Примечания 

Памятники по алфавиту
Памятники Великой Отечественной войны в Белоруссии
Мемориальные комплексы Белоруссии
Музеи Витебской области
Ушачи
Ушачский район
XX век в Витебской области
Здания и сооружения, построенные в 1974 году в Белоруссии
Скульптуры 1974 года